Вителсбах се може односити на:
 династија Вителсбах
 дворац Вителсбах
 бојни бродови класе Вителсбах
 СМС Вителсбах